De Rally van Canada 1979, officieel 7ème Critérium Molson du Québec, was de 7e editie van de Rally van Canada en de achtste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 71e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Montreal.

Ondanks dat de concurrentie niet breed was, had kampioenschapsleider Björn Waldegård wel een zware kluit aan rijders als Ari Vatanen en Timo Salonen. Vatanen dirigeerde het tempo in eerste instantie, maar problemen verhinderde hem uiteindelijk enige kans op de overwinning. Salonen hield de leiding in de wedstrijd daarna lange tijd vast, maar Waldegård, die ook het nodige tijdverlies had opgelopen, ging hem op de laatste klassementsproeven nog voorbij en pakte daarmee de volle winst, met Salonen eindigend als tweede en Vatanen die zich nog had terug gevochten naar de laatste podium plek. Dit bewees het WK Rally's laatste bezoek te zijn aan het Canadese evenement.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Can
Sport in Quebec (provincie)